Tae-woo steht für:

 Roh Tae-woo (1932–2021), südkoreanischer General, Politiker und von 1988 bis 1993 sechster Präsident Südkoreas
 Kim Tae-woo (* 1962), südkoreanischer Ringer und Gewinner einer Bronzemedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1988